Mariño est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Mariño, municipalité de l'État de Nueva Esparta
 Santiago Mariño, municipalité de l'État d'Aragua
 Mariño (Andrés Eloy Blanco)
 Mariño (Sucre)

Patronyme 

 Diego Mariño (1990-), footballeur espagnol ;
 Yoel Mariño (1975-), coureur cycliste cubain ;
 Samuel Mariño (1993-), chanteur soprano vénézuélien.

Patronyme hispanique